Бру́ннер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бруннер, Алоиз (1912—2010) — гауптштурмфюрер СС, нацистский военный преступник.
 Бруннер, Аманда (род. 1993) — бразильская футболистка.
 Бруннер, Андрей Осипович (1814—1894) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Бруннер, Вратислав (1886—1928) — чешский художник.
 Бруннер, Генрих (1840—1915) — немецкий историк-медиевист.
 Бруннер, Георг (1897—1959) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года.
 Бруннер, Дамьен (род. 1986) — швейцарский хоккеист, левый крайний нападающий.
 Бруннер, Джон (1842—1919) — британский химик, промышленник и политик-либерал.
 Бруннер, Доминик (1959—2009) — немецкий бизнесмен, топ-менеджер компании Erlus AG.
 Бруннер, Иоганн Конрад (1653—1727) — швейцарский анатом и физиолог, профессор Гейдельбергского университета.
 
 Бруннер, Кристине (род. 1959) — австрийская саночница, участница Олимпийских игр 1980 года.
 Бруннер, Лукас (род. 1967) — швейцарский шахматист, гроссмейстер (1994).
 Бруннер, Моритц фон (; 1839—1904) — австрийский инженер-генерал, автор ряда трудов по фортификации, редактор журнала «Streffleur’s militär. Zeitschrift».
 
 Бруннер, Пауль Арминович — немецкий ученый, историк.
 Бруннер, Себастьян (1814—1893) — католический священник, богослов, поэт и писатель.
 Бруннер, Фрэнк (род. 1949) — американский художник.
 Бруннер, Эдуард (1939—2017) — швейцарский кларнетист, профессор Высшей музыкальной школы Саарбрюккена.
 Бруннер, Эльфрида (более известна как Макси Вандер; 1933—1977) — австрийская писательница.
 Бруннер, Эмиль (1889—1966) — швейцарский протестантский теолог, профессор Университета Цюриха.
 Бруннер, Эрик (род. 1986) — американский футболист. Защитник, выступающий за «Хьюстон Динамо».
 Бруннер, Эрих (1885—1938) — швейцарский шахматный композитор; теоретик логической школы в задаче.

Топонимы 
 Бруннер — кратер на обратной стороне Луны.

См. также

Примечания